In Nederland:
Bosmolen (Egmond aan den Hoef), een windmolen in het Noord-Hollandse Egmond aan den Hoef
Bosmolen (Panheel), een voormalige watermolen bij het Nederlands-Limburgse Panheel
De Bosmolen bij Leiderdorp, een in 2004 naar Koudekerk aan den Rijn verplaatste wipmolen; daar in gebruik genomen als Lagenwaardse Molen

In België:
Bosmolen (Knokke), een kleine standerdmolen op torenkot in Knokke
Bosmolen (Maaseik), een voormalige watermolen bij Maaseik, in Belgisch Limburg